Луис Хосе Руэда Апарисио (; род. 3 марта 1962, Сан-Хиль, Колумбия) — колумбийский прелат. Епископ Монтелибано с 2 февраля 2012 по 19 мая 2018. Архиепископ Попаяна с 19 мая 2018 по 25 апреля 2020. Архиепископ Боготы и примас Колумбии с 25 апреля 2020.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы